La tour Jacquemart est le nom de différentes tours portant un jacquemart, un automate marteleur donnant l'heure,  dont : 
 Tour Jacquemart de Moulins, dans l'Allier
 Tour Jacquemart de Romans-sur-Isère dans la Drôme

Homonymie de monument